Aristobul al IV-lea (31-7 î.Hr.) a fost un prinț iudeu din dinastia irodiană, care s-a căsătorit cu verișoara lui, Berenice, fiica lui Costobarus și a Salomeei I. El a fost fiul lui Irod cel Mare și al celei de-a doua soții, Mariamna I, ultima din dinastia Hasmoneilor, și a fost, astfel, un descendent al hasmoneilor.

Biografie
Aristobul a trăit o mare parte a vieții sale în afara Iudeii, după ce a fost trimis în anul 20 î.Hr., la vârsta de 12 ani, împreună cu fratele său Alexandru, pentru a fi educat la curtea imperială de la Roma, chiar în casa împăratului Augustus. Aristobul avea numai trei ani atunci când mătușa sa paternă Salomeea a pus la cale executarea mamei lui pentru adulter. Când frații tineri și atrăgători s-au întors la Ierusalim în anul 12 î.Hr., populația i-a primit cu entuziasm. Aceste trăsături fizice, împreună cu presupusul lor stil poruncitor, datorat faptului că au trăit o mare parte din viața lor chiar în centrul puterii imperiale romane, l-au ofensat adesea pe Irod. De asemenea, ei au atras invidia fratelui lor mai mare, Antipater al II-lea, care a provocat abil mânia regelui bătrân prin furnizarea de zvonuri cu privire la lipsa de loialitatea a fiilor săi favoriți. După mai multe încercări eșuate de reconciliere între rege și moștenitorii săi desemnați, suferindul rege Irod a poruncit sugrumarea lui Aristobul și Alexandru pe baza unor acuzații de trădare în anul 7 î.Hr. și l-a ridicat pe Antipater la rangul de coregent și moștenitor.

Irod a păstrat, cu toate acestea, o afecțiune pentru copiii lui Aristobul, dintre care trei, Agrippa I, Irod din Chalcis și Irodiada, au îndeplinit roluri importante în cadrul următoarei generații de conducători evrei. Un al patrulea copil, fiica cea mai mare a lui Aristobul, Mariamna, a fost soția lui Antipater al II-lea la momentul executării lui și, ulterior, a devenit soția etnarhului Irod Archelaus.

Arbore genealogic

Note

Nașteri în 31 î.Hr.
Decese în 7 î.Hr.
Dinastia irodiană
Oameni executați pentru trădare
Oameni executați prin strangulare
Irod cel Mare